Сервій Сульпіцій Руф (106 - 43 роки до н.е.) - політичний діяч пізньої Римської республіки, прихильник Гнея Помпея Великого, відомий красномовець та правник.
 Сервій Сульпіцій Камерін Руф (IV ст. до н. е.)— політичний та військовий діяч Римської республіки. 
 Сервій Сульпіцій Руф Молодший (80 — після 35 року до н. е.) — військовий діяч, прихильник Гая Юлія Цезаря, поет. 
 Сервій Сульпіцій Руф (військовий трибун з консульською владою 388 року до н. е.) (лат. Servius Sulpicius Rufus; V—IV століття до н. е.) — політичний, державний і військовий діяч Римської республіки.

Див. також
 Сульпіції (рід)